Кастийо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Ланнемезан. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65135.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 115 км юго-западнее Тулузы, в 20 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 85 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 50 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 42 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 84,0 %, в 1999 году было 62,9 %). Из 42 активных жителей работали 38 человек (22 мужчины и 16 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 8 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 4 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи